Sonda může být

 Sonda (měření) — část měřicího přístroje nebo aparatury, která se umisťuje do zkoumaného prostoru nebo měřené látky, např.
 měřící sonda
 gastrointestinální sonda
 nazogastrická sonda
 nanosonda
 sonda v lékařské ultrasonografii
 Sonda (chemie) — chemická látka interagující (neinvazivně) s okolním prostředím, která změnou svých fyzikálně-chemických vlastnosti podává informaci o dějích v okolí, např.
 fluorescenční sonda
 hybridizační sonda
 Meteorologická sonda
 Restaurátorská sonda. Dílčí odkryv povrchových vrstev např. výtvarného díla směřující ke zjištění původní podoby (barevnosti, ikonografie apod.). Zpravidla se sondy provádějí pro posouzení historických proměn a památkové hodnoty díla a koncipování jeho opravy restaurátorským zásahem apod.
 Archeologická sonda. Dílčí, prostorově limitovaný invazivní archeologický výzkum k ověření přítomnosti archeologicky cenných nálezů.
 Softwarová sonda. V informačních systémech se jedná o nástroj k monitoringu součástí systému.
 Kosmická sonda
 Planetární sonda
 Sluneční sonda
 Sonda (městečko) — městečko ve východním Estonsku
 Sonda (obec) — samosprávná obec ve východním Estonsku, zahrnující městečko Sonda a několik menších okolních sídel
 Sonda (Star Trek) – kniha z prostředí Star Treku
 Sondy (pořad) – publicistický pořad Československé televize z konce 80. let
 v přeneseném významu: průzkum veřejného mínění nebo (sonda do vědomostí) písemná zkouška

Související články 
 sondáž

Externí odkazy